PSV in het seizoen 2018/19 (mannen)
 PSV in het seizoen 2018/19 (vrouwen)